Ch’ien-shan Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanshan Xian (härad i Kina, Jiangxi), 
 Qianshan Xian, härad, Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar